Diazosma är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Ernst Evald Bergroth 1913. Diazosma ingår i familjen vintermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vintermyggor
Diazosma